Silvio Pellico – scrittore e patriota italiano
Silvio Pellico – città argentina
Silvio Pellico – film del 1915